Denumirea de Vitina se poate referi la:

 Vitia (în ), oraș în Kosovo;
 Vitina, sat în regiunea Smolean, Bulgaria.